Qassiisaq bezeichnet:
 Qassiisaq (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qassiisaq (Bucht, Qaqortoq, nördlich), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qassiisaq (Bucht, Qaqortoq, südlich), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland